Первые казармы в Москве появились в конце XVIII века. До этого нижние чины (солдаты, драгуны, рейтары и другие) размещались в отдельных слободах или в домах горожан. Многие здания казарм, сохранившиеся до наших дней, являются памятниками архитектуры.

В списке перечислены казармы Москвы:

Ссылки 
 
 Солдатские хоромы

Казармы
Казармы Москвы